«Godine Nestvarne» — дебютний альбом хорватської співачки Ніни Бадрич. Виданий 1995 року.

Список композицій 

 «Godine nestvarne» (6:13)
 «Još Uvijek sam tu» (5:41)
 «Meni bi htio» (5:25)
 «Jumpin' Down» (5:35)
 «Take Me Higher» (5:13)
 «Istina» (5:49)
 «I ponekad kada» (6:13)
 «Hear That Sound» (5:24)
 «Samo tvoja sam bila» (5:34)
 «Da li ikada» (5:50)
 «Odlaziš zauvijek» (4:48)
 «Istina» (3:11)
 «Godine nestvarne» (6:37)

Посилання 
 Альбом на сайті Croatia Records  

Альбоми Ніни Бадрич
Дебютні альбоми 1995